La tragédie des puits de Guerry désigne les évènements de juillet et d' à Savigny-en-Septaine dans le sud-est du département du Cher où 36 juifs sont massacrés.

Historique 
Dans le cadre des exactions commises par la Milice française sur tout le territoire en représailles de l'exécution du collaborateur Philippe Henriot par un commando de la Résistance, le groupe de miliciens dirigés par Joseph Lécussan, et la Gestapo, soutenus par la Propaganda Staffel, à laquelle appartient Pierre de Varga, arrêtent dans la nuit du 21 au  et transportent à Bourges, dans la prison du Bordiot, 70 personnes représentant la quasi-totalité de la communauté juive de Saint-Amand. Il s'agit pour la plupart d'alsaciens-lorrains, réfugiés depuis l’automne 1939 à Saint-Amand-Montrond, sous-préfecture du département du Cher, et dans ses environs, cette partie du département du Cher étant en zone non occupée. Ils y avaient vécu pendant cinq ans dans une relative sécurité.Sur trois jours, 36 de ces personnes, hommes et femmes de 16 à 85 ans, vont être tuées sur le site des puits de Guerry :

 Le , 26 hommes sont entassés dans une camionnette qui les conduit à une ferme au lieu-dit Guerry, dans la commune de Savigny-en-Septaine. Les hommes sont appelés à sortir de la camionnette par groupes de 6. Ils sont jetés, vivants pour la plupart, dans l'un des puits très profonds de la ferme. Un des prisonniers, Charles Krameisen, réussit à s'enfuir ; il court jusqu’à la ferme de la famille Guillaumin où il restera caché dans la grange 3 jours avant de repartir vers Saint Just, à 13 km, aidé par Monsieur Guillaumin et Monsieur Mathurin, le boucher du village, dans la camionnette de ce dernier, qui le fera passer en zone libre. .       
 Le , 3 hommes sont assassinés, de manière semblable, dans un second puits de la ferme.
 Le , 8 femmes subissent le même sort, certaines portant des traces de violence sadique.
Dans les trois cas, les assassins jettent des sacs de ciment et des grosses pierres sur les corps pour les écraser et masquer leur présence.

Après la Libération, le témoignage du seul survivant, Charles Krameisen, permet de retrouver le lieu du drame et les corps des victimes, identifiées le .

Liste des victimes 
Les victimes par ordre alphabétique et chronologique:

 :
 Bernheim-Dennery, Fernand ou Bernheim, Fernand, né le  à Rouen (Seine-Inférieure) (76 ans)
 Brunschwig, Armand, né le  à Lorrach (Bade, Allemagne) (72 ans)
 Davidovici, Maier, né le  à Bucarest (Roumanie) (51 ans)
 Davidovici, Sylvain, né le  à Paris (16 ans)
 Dreyfuss, Isaac, né le  à Soultz (Haut-Rhin) (85 ans)
 Grumbach, Élie, Raymond, né le  à Porrentruy (Suisse) (41 ans)
 Halkain, Salomon, né le  ou le  à Schobin (Russie) (52 ans)
 Halkain, Charles, né le  à Paris (23 ans)
 Jeankelowitsch Pierre ou Jankelowitsch, Pierre, né le  à Nancy (Meurthe-et-Moselle) (53 ans)
 Kahn, Lucien, né le  à Dettwiller (Bas-Rhin) 56 ans)
 Klein, Adolphe, né le  ou le  à Ingwiller (Bas-Rhin) (53 ans)
 Krameisen, Marthe (née Kupferman), née le  à Sieniawa (Pologne) (51 ans)
 Lévy, Gaston, né le  à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
 Lévy, Salomon, né le  à Ingwiller (Bas-Rhin) (69 ans)
 Méchel, Marck ou Mechel, Marc, né le  à Livan (Pologne) (40 ans)
 Metzger, Michel, né le  à Buswiller (Bas-Rhin) ou Ingwiller (Bas-Rhin) (72 ans)
 Nathan, Léon, né le  à Paris (68 ans)
 Rosenfeld, Alexandre, né le  à Coarodera (Roumanie) (41 ans)
 Salomon, Salomon, né le  à Strasbourg (Bas-Rhin) (43 ans)
 Smoliack, Charles, né le  à Paris (53 ans)
 Strauss, Simon, né le  à Mommenheim (Bas-Rhin) (47 ans)
 Walewyk, Marcel ou Walewik, Marcel, né le  à Aix-les-Bains (Savoie) (16 ans)
 Weill, Edmond, né le  à Strasbourg (Bas-Rhin) (75 ans)
 Weill, Fernand, né le  à Paris (45 ans)
 Weill, Gédéon, né le  à Ingwiller (Bas-Rhin) (51 ans)
 Wolf, Félix, né le  à Hoenheim (Bas-Rhin) (67 ans)
 :
 Juda, André, né le  à Bliesbruck (Moselle) (59 
 Seïden, Mojzesz Maurice ou Seiden, Mojzesz, né le  à Rzeszow (Pologne) (31 ans)
 Juda, Georges, né le  à Bliesbruck (Moselle) (51 ans)
 :
 Billou, Germaine (née Guetesmann), née le  dans le 4e arrondissement de Paris (49 ans)
 Jeankelowitsch, Fanny ou Jankelowitsch, Fanny (née Blum), le  à Vierzon (Cher) (45 ans)
 Krameisen, Marthe (née Kupferman), née le  à Sieniawa (Pologne) (51 ans)
 Lang, Jeanne (née Weill), née le  à Reims (Marne) (68 ans)
 Lévy, Mina (née Maïs), née le  ou le  à Ingwiller (Bas-Rhin) (60 ans)
 Smoliack, Blanche, née le  dans le 5e arrondissement de Paris (66 ans)
 Strauss, Colette, née le  à Paris (16 ans)
 Wolf, Alphonsine, (née Weill), née le  à Strasbourg (Bas-Rhin) (53 ans)

Hommage aux victimes du nazisme et des collaborationnistes français 
La tragédie des puits de Guerry peut être considérée comme un épisode de la Shoah en France et un exemple parmi des centaines qui témoignent de l'atrocité du génocide juif entrepris par les nazis en France avec l'aide de milices françaises. 

Un des responsables du massacre est Pierre Paoli, agent français naturalisé allemand du SD de Bourges, sous les ordres de  (condamné à mort et exécuté en 1946).

Encore aujourd'hui, on continue de rendre hommage aux victimes de cette tragédie en organisant des commémorations.

Voir aussi

Articles connexes 
 Shoah
 Liste de massacres perpétrés par les forces allemandes en France durant la Seconde Guerre mondiale
 Crimes de guerre de la Wehrmacht
 Bourges pendant la Seconde Guerre Mondiale (1940-1945)

Liens externes 
  Synthèse de Jean-Yves Ribault (ancien directeur des Archives Départementales du Cher)

Bibliographie 
 Tzvetan Todorov Une tragédie française, été 1944 : scènes de guerre civile, Paris Le Seuil, 1994 .
 Tzvetan Todorov, Annick Jacquet, Guerre et paix sous l'Occupation, 1996
 Serge Klarsfeld, La Shoah en France, 2001
 Serge Klarsfeld. Le Mémorial de la déportation des Juifs de France. Beate et Serge Klarsfeld: Paris, 1978. Nouvelle édition, mise à jour, avec une liste alphabétique des noms.FFDJF (Fils et Filles des Déportés Juifs de France), 2012.

Notes et références 

Shoah en France
Mort assassiné par la Milice française
Juillet 1944
Août 1944
1944 en France
Histoire des Juifs sous le régime de Vichy
Histoire du Cher
Massacre en France